Schöchlin ist der Familienname folgender Personen: 

 Hans Schöchlin (1893–1978), Schweizer Ruderer
 Karl Schöchlin (1894–1974), Schweizer Ruderer